Barbara Falkowska – polska artystka, twórczyni tkaniny artystycznej
 Jadwiga Falkowska (1899–1944) – polska fizyczka, nauczycielka, działaczka społeczna i instruktorka harcerska
 Lucyna Mirosława Falkowska (1951–2021) – polska naukowiec, oceanolog
 Małgorzata Falkowska (ur. 1989) – polska pisarka
 Maria Falkowska (1906–1998) – polska pedagog żydowskiego pochodzenia
 Wanda Falkowska (1924–1992) – polska dziennikarka

Zobacz też 
 Falkowski